Piet Retief désigne :
 Piet Retief, une personnalité politique d'Afrique du Sud
 La ville sud-africaine de Piet Retief